Секка, Джонни — британский актёр сенегальско-гамбийского происхождения.
 Бен-Секка — мыс на побережье Средиземного моря в Тунисе